Любарська вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Любарська вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Любарська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Любарська вулиця — вулиця в місті Лебедин Сумської області.
 Любарська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці